Кали́на:

Ботаника 
 Калина () — род кустарников семейства Жимолостные.

Фамилия 
Калина — русская и украинская фамилия (у женщин в русском языке это могут быть 2 разные фамилии: Кали́на — не имеющая отдельной женской формы, и Ка́лина — женская форма фамилии ).
 Калина, Александр Данилович (1911—1988) — Герой Советского Союза, лётчик-испытатель.
 Кали́на, Анастасия Вячеславовна (род. 1989) — российская биатлонистка.
 Калина, Андрей Яковлевич (род. 1987) — российский и украинский пловец.
 Калина, Антоний (1846—1906) — польский славист.
 Калина, Виктор Владимирович (род. 1968) — белорусский музыкант, певец шансона, автор песен.
 Калина, Евгений Иванович (1939—2012) — чемпион СССР, заслуженный тренер СССР по парусному спорту.
 Калина, Исаак Иосифович (род. 1950) — российский педагог и государственный деятель, руководитель департамента образования г. Москвы.
 Калина, Ноа (род. 1980) — американский фотограф.
 Калина, Йозеф Ярослав (1816—1847) — чешский поэт.
 Калина, Юлия Анатольевна (род. 1988) — украинская тяжелоатлетка.

Имя 
 — имя.
 Ендрусик, Калина

Позывной 

 Калина — позывной  заместителя командира украинского полка «Азов» Святослава Паламара.

Топонимы

Болгария 
 Калина — село в Видинской области.
 Калина — село в Добричской области.

Босния и Герцеговина 
  — село в общине Соколац, город Источно-Сараево, Республика Сербская.

Россия 
 Калина — посёлок в Камышловском районе Свердловской области.
 Калина-Дубрава — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.

Украина 
 Сухая Калина — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Эстония 
 Ка́лина — деревня в уезде Ида-Вирумаа.

Организации 
 «Калина» — российская парфюмерно-косметическая компания.

Техника 
 «Калина» — система управления огнём российского основного боевого танка Т-90.
 «Калина» — серия перспективных разрабатываемых российских подводных лодок.
 «Калина» — семейство автомобилей Lada Kalina.

См. также 
 
 
 Калина-Кантри
 Калина-Мала
 
 
 Калиня
 
 Коллина, Пьерлуиджи — футбольный судья, спортивный функционер.